Guido Mazzoni (1859-1943) – włoski poeta
 Guido Mazzoni (ok. 1445-1518) – włoski rzeźbiarz i malarz epoki renesansu